Jobs (film), film uit 2013
 Steve Jobs, medeoprichter en topman van Apple